Лас-Флорес () — испаноязычный топоним, в дословном переводе: цветы.

 Лас-Флорес (Буэнос-Айрес) — город в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.
 Лас-Флорес (муниципалитет) — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.
 Лас-Флорес (Селемания) — посёлок в Мексике, штат Коауила, входит в состав муниципалитета Нададорес.